Oron (Moselle), een gemeente in het Franse departement Moselle
Oron (Zwitserland), een gemeente
Oron (district), een voormalig district in het Zwitserse kanton Vaud

Zie ook
Oron-la-Ville, een plaats en voormalige gemeente
Oron-le-Châtel, een plaats en voormalige gemeente